Legeriomycetaceae är en familj av svampar. Legeriomycetaceae ingår i ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Legeriomycetaceae